Tzu-chung-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yicheng (häradshuvudort i Kina, Hubei), 
 Chonglong, häradshuvudort, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar